Naturally, Sadie (conocida como Naturalmente, Sadie en España y Adolescente por naturaleza en  Hispanoamérica) es una comedia dramática adolescente canadiense que se emitió durante tres temporadas, del 24 de junio de 2005 al 26 de agosto de 2007, en Family Channel. La serie fue producida por Decode Entertainment. Fue creada por Barbara Wiechmann y desarrollada por Suzanne Bolch y John May.

Argumento 
Sadie Hawthorne es una adolescente de 14 años, que vive con sus padres y su hermano Hal en Whitby, Ontario. Es una estudiante de secundaria y aspirante a naturalista a la que le encanta estudiar y observar el comportamiento de los animales. Por suerte para ella, cuenta con dos mejores amigos, Margaret y Rain, que siempre la apoyan. La serie se tituló y emitió originalmente como Going Green, cambiándose el nombre a Naturally, Sadie cuando Shawn Hlookoff pensó en la nueva idea.

Personajes e intérpretes

Referencias 

Series de televisión de Nickelodeon